Золотое кольцо может означать:
 «Большое Золотое кольцо России» — туристический проект, созданный в рамках развития туризма и межрегионального взаимодействия между 9 регионами-участниками.
 «Золотое кольцо России» — кольцо из древних городов Владимирской и Московской Руси, составляющих единый туристский маршрут.
 «Золотое кольцо» — российская автомобильная дорога федерального значения Р-132.
 «Золотое кольцо» — туристский маршрут в Исландии.
 «Золотое кольцо» — ансамбль народной музыки.
 «Золотое кольцо» — межрегиональная федерация футбола.
 «Золотое кольцо» — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации
 «Золотое кольцо ПВО» — совокупность объектов С-25 в Московской области.
 «Золотое кольцо» — сорт пива, выпущенный в СССР к XXII летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Первая в СССР марка пива, которая разливалась в металлические пивные банки. 
 «Золотое кольцо» — российская кинокомедия 2020 года.